Burkle est un patronyme porté par :
Bertold Burkle, karatéka allemand.
Gérard Burkle (1947-), footballeur français.
Winifred « Fred » Burkle, personnage de la série télévisée américaine Angel.

Homonymie de patronyme